Алекса́ндр Порфи́рьевич Бороди́н (, Санкт-Петербург — , там же) — русский композитор, химик-органик, общественный деятель, медик. Участник «Могучей кучки».

Биография

Юность 
Александр Бородин родился в Санкт-Петербурге  года от внебрачной связи грузинского князя из Имеретии Луки Гедианова (Гедеванишвили) (1772—1843) и петербургской мещанки Авдотьи Антоновой (1809—1873). При рождении записан сыном крепостного слуги князя — Порфирия Бородина и его жены Татьяны. До восьми лет мальчик был крепостным своего отца, который в 1840 году дал сыну вольную и купил четырёхэтажный дом для него и его матери, выданной в 1839 году замуж за отставного военного врача Христиана Клейнеке (умер не позже 1841). В первой половине XIX века внебрачные связи не афишировались, поэтому юный Саша звал Авдотью Антонову (по её просьбе) не «мамой», а «тётушкой». В 1840-х годах Авдотья (Клейнеке) родила ещё двоих сыновей — Дмитрия Александрова (род. 1844, отец неизвестен) и Евгения Фёдорова (род. ок. 1847, отец — коллежский секретарь, преподаватель немецкого языка Фёдор Фёдоров). С обоими братьями Александр Бородин поддерживал близкие отношения всю жизнь.

Из-за происхождения, не позволявшего поступить в гимназию, Бородин проходил домашнее обучение по всем предметам гимназического курса, брал уроки английского и латыни (по-французски и по-немецки уже в юности говорил свободно), научился играть на флейте, фортепиано и виолончели. Около 1847 года написал концерт для флейты с фортепиано (произведение не сохранилось).

С десяти лет Бородин интересовался химией, которая со временем стала его профессиональным занятием. Занятиям наукой и получению высшего образования препятствовало всё то же «незаконное» происхождение молодого человека, которое, при отсутствии легальной возможности изменения общественного статуса, вынудило мать Бородина и её мужа воспользоваться ведомством чиновников Тверской казённой палаты, чтобы записать сына в Новоторжское третьей гильдии купечество. Он получил право закончить гимназию и продолжить своё образование в высшем учебном заведении.

Летом 1850 года Бородин отлично сдал экзамены на аттестат зрелости в Первой Санкт-Петербургской гимназии, а в сентябре семнадцатилетний «купец» Александр Бородин поступил вольнослушателем в петербургскую Медико-хирургическую академию (ИМХА). В 1853 году в академии начал заниматься химией под руководством Николая Зинина, который сыграл в дальнейшей профессиональной карьере Бородина решающую роль. Личность Зинина, преданного науке исследователя и вместе с тем заботливого наставника, наложила глубокий отпечаток на личность Бородина. Во время учёбы в МХА Бородин писал романсы, фортепианные пьесы, камерно-инструментальные ансамбли, чем вызывал недовольство Зинина, считавшего, что занятия музыкой мешают серьёзной научной работе. Биографы Бородина часто цитируют высказывание Зинина, сделанное им публично, при свидетелях:

Господин Бородин, поменьше занимайтесь романсами; на вас я возлагаю все свои надежды, чтобы приготовить заместителя своего, а вы думаете о музыке и двух зайцах.

По окончании ИМХА (в марте 1856 года) начал работать врачом-ординатором Второго военно-сухопутного госпиталя, в апреле того же года стал ассистентом на кафедре общей патологии и общей терапии ИМХА, чуть позже как ассистент Зинина вёл практические семинары у студентов, а с 1859 уже читал им лекции по химии. В 1857 году Бородин выдержал экзамен на степень доктора медицины, а в марте 1858 в Санкт-Петербурге защитил диссертацию с темой на стыке химии и медицины — «Об аналогии мышьяковой кислоты с фосфорною в химическом и токсикологическом отношениях». Лето того же года Бородин провёл в Солигаличе (Костромской губернии), где изучал состав минеральных вод местной водолечебницы. Результаты изучения, опубликованные им в 1859 году в газете «Московские ведомости» (№ 130 за 3 июня; работа переиздана в виде отдельной брошюры под названием «Солигаличские солёно-минеральные воды»), послужили открытию лечебного курорта, который существует поныне.

В октябре 1856 года, дежуря в госпитале, Бородин познакомился с Модестом Мусоргским, служившим там же дежурным офицером. Молодой врач и молодой офицер нашли общий язык на почве музыки, их контакты не прекращались и в дальнейшем. На очередной встрече осенью того же года творческие эксперименты Мусоргского произвели на Бородина большое впечатление:
…я был ужасно изумлен небывалыми, новыми для меня элементами музыки. Не скажу, чтобы они мне даже особенно понравились сразу: они скорее озадачили меня новизною. Вслушавшись немного, я начал оценять и наслаждаться.

Заграничная командировка (1859—1862) 
В 1857 году Бородин впервые выехал в Европу (Бельгия, Германия, Франция), исполняя обязанности секретаря и переводчика окулиста царского двора И. И. Кабата. В октябре 1859 года по протекции Зинина Бородин отправился стажироваться за границу для подготовки на должность адъюнкт-профессора химии. Почти три года он работал преимущественно в химических лабораториях Германии (Гейдельберг) и Италии (Пиза), ездил также во Францию и Швейцарию.

В сентябре 1860 года Бородин наряду с Н. Н. Зининым и Д. И. Менделеевым посетил знаменитый международный съезд химиков в Карлсруэ. Здесь даны были чёткие определения понятиям «атом» и «молекула» («частица», «корпускула»), что означало окончательное торжество атомно-молекулярной теории строения вещества, а также признаны т. н. «новые» атомные веса, установленные трудами французского химика Жерара и его учеников. В 1861 году в Гейдельберге Бородин разработал способ получения бромзамещённых кислот и открыл реакцию, известную ныне как реакция Бородина — Хунсдиккера.

В мае 1861 года в Гейдельберге Бородин познакомился с Екатериной Сергеевной Протопоповой (1832–1887), которая страдала хроническим лёгочным заболеванием и приехала в Германию для лечения. Протопопова оказалась хорошей пианисткой (училась среди прочих у чешского пианиста Юлиуса Шульгофа) и обладательницей абсолютного слуха. Она была поклонницей Шопена и Шумана, устраивала любительские концерты новой (романтической) камерной музыки. Свежие музыкальные впечатления стимулировали интерес Бородина к композиции — появились его виолончельная соната на тему И. С. Баха, струнное трио и струнный секстет, скерцо для фортепиано в четыре руки.

В сентябре здоровье Екатерины Сергеевны ухудшилось. Гейдельбергский профессор порекомендовал ей срочно переменить климат и ехать на юг, в Италию. Бородин сопровождал Протопопову в этой поездке. После встречи с профессорами химии Пизанского университета Себастьяно де Лука и , которые тепло приняли русского коллегу, Бородин получил возможность заниматься в лаборатории местного университета. Там в 1862 году впервые в истории химии он получил фторорганическое соединение — фтористый бензоил — и нашёл метод получения фторангидридов карбоновых кислот. В Италии Бородин также не оставлял занятий музыкой и сочинил фортепианный квинтет.

Зрелые годы 
В сентябре 1862 года Бородин вернулся в Санкт-Петербург, той же осенью познакомился с М. А. Балакиревым и вошёл в его кружок, ставший впоследствии известным как «Могучая кучка». В декабре того же года стал адъюнкт-профессором Медико-хирургической академии и начал читать в ней курс неорганической химии. В марте 1864 года возглавил кафедру химии в должности ординарного профессора.

17 апреля 1863 года Бородин женился на Е. С. Протопоповой, которую непрерывно опекал, поддерживал духовно и (не в последнюю очередь) материально всю оставшуюся жизнь. Екатерина Сергеевна плохо переносила петербургский климат: осенью она обычно уезжала в Москву, где подолгу жила у матери, возвращаясь к мужу только зимой, когда в Петербурге устанавливалась сухая морозная погода. Однако это всё-таки не гарантировало ей отсутствие приступов болезни, во время которых муж был для неё и врачом, и сиделкой. Екатерина Сергеевна много курила, страдала бессонницей и засыпала только под утро. Со всем этим нежно любящий и добропорядочный супруг должен был мириться.

Лето 1865 года супруги Бородины провели на юге Австрии, близ Граца, где Бородин написал Первую симфонию (завершена в конце того же года).

Общественная деятельность 

Заслугой Бородина перед обществом является активное участие в создании и развитии возможностей для получения женщинами высшего образования в России: он был одним из организаторов Высших женских врачебных курсов, на которых с 1872 по 1885 год преподавал химию. С 1874 года — казначей Общества пособия слушательницам Медицинских и Педагогических курсов. Один из членов-учредителей Русского химического общества (1868).

В 1870—1871 годах — один из редакторов журнала «Знание».

Значительное время Бородин уделял работе со студентами и, пользуясь своим авторитетом, защищал их от политических преследований властей в период после убийства императора Александра II.

Последние годы 

В 1882–1883 гг. Бородин посещал так называемые беляевские пятницы, где звучала в том числе новая (преимущественно камерная) музыка русских композиторов. В рамках этих пятниц музыканты запланировали коллективное сочинение — струнный квартет, для которого в конце 1882 г. Бородин написал одну из частей — скерцо. Крайние (быстрые) разделы скерцо написаны в пятидольном метре, они звучат практически без пауз, образуя сплошной стремительный поток музыки. Для среднего (медленного) раздела композитор использовал музыку Рассказа купцов (принесших весть о поражении Князя) из оперы «Князь Игорь». Ныне эта пьеса (под названием «Русское скерцо») исполняется самостоятельно.

В последние годы Бородин жаловался на боли в сердце. Описание его скоропостижной смерти дано в воспоминаниях М. В. Доброславиной. Бородин умер от сердечного приступа вечером  в казённой «академической» квартире, в разгар общего веселья на организованной им по случаю Масленицы костюмированной вечеринке. Во время разговора с Доброславиной Бородин внезапно потерял сознание и упал:

Все бросились к нему и тут же на полу, не поднимая его, стали приводить его в чувство. Понемногу сошлись все врачи и профессора, жившие в академии. Почти целый час прилагали все усилия, чтобы вернуть его к жизни. Были испробованы все средства, и ничто не помогло.

Похоронен на Тихвинском кладбище в Александро-Невской лавре (Санкт-Петербург).

Музыкальное творчество 

Под влиянием М. А. Балакирева, В. В. Стасова и других участников этого творческого объединения сложилась музыкально-эстетическая позиция Бородина как приверженца русской национальной школы в музыке и последователя М. И. Глинки. 

Большой занятостью Бородина, а также высокой требовательностью к себе объясняется малое количество законченных музыкальных сочинений. Наиболее значительное произведение Бородина — опера «Князь Игорь», над которой композитор работал в течение 18 лет, но так и не окончил её. После смерти Бородина оперу дописали и сделали оркестровку по материалам Бородина Н. А. Римский-Корсаков и А. К. Глазунов. В этой редакции опера была впервые поставлена в 1890 году в Санкт-Петербургском Мариинском театре. В последней трети XX века были предприняты новые попытки реконструкции оперы. В редакции Ю. А. Фортунатова и Е. М. Левашёва она была поставлена в 1974 году в Вильнюсе, в 1993 — в Генуе и Москве. По величию концепции, по яркости раскрытия национальных характеров оперу Бородина в конце XX века сравнивали с романом «Война и мир» Л. Н. Толстого и художественными полотнами В. И. Сурикова.

Бородин показал себя новатором в оркестровой музыке, впервые воплотив принципы эпической драматургии в симфоническом жанре. Премьера Первой симфонии (1865) состоялась в 1869 году с оркестром РМО под управлением М. А. Балакирева. Клавир и партитура были изданы В. В. Бесселем, соответственно, в 1875 и 1882 годах.
 
Вершина оркестровой музыки Бородина — Вторая симфония (работа в клавире закончена в 1871, оркестровка — в 1873), которую В. В. Стасов назвал «Богатырской». Первое её исполнение состоялось в 1877 году под управлением Э. Ф. Направника. Клавир Второй симфонии впервые издан в 1876 году, партитура — в 1887 году (посмертно), в редакции Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова, внесших в её музыку значительные изменения. Обе симфонии уже при жизни Бородина получили признание за рубежом. Особенно популярной была Первая — с триумфальным успехом впервые за границей она была исполнена в Баден-Бадене в 1880 году, а несколько позже — в Амстердаме, Антверпене, Будапеште, Дрездене, Лейпциге (1883, под управлением Артура Никиша), Монако, Кёльне.

К числу лучших камерных инструментальных произведений Бородина принадлежат Первый и Второй струнные квартеты, представленные ценителям музыки в 1879 и в 1881 годах. В последние годы жизни Бородин работал над Третьим квартетом.

Бородин — не только мастер инструментальной музыки, но и камерной вокальной лирики, ярким образцом которой является элегия «Для берегов отчизны дальной» (1881) на слова А. С. Пушкина. Композитор обогатил жанр романса образами русского богатырского эпоса, например, в произведениях «Спящая княжна» (1-публикация 1870) и «Песня тёмного леса» (1-я публикация 1873). Образец сатиры Бородина — песня «Спесь» (1884; на слова А. К. Толстого).

В «Князе Игоре», в симфониях, в вокальной лирике Бородин избегает декоративности, характерной для квази-народной и по существу эклектической стилизации. Тем самым достигается ощущение подлинной архаики, достоверности образа Древней Руси, который рисует композитор.

Творчество Бородина отличается глубоким проникновением в строй как русской народной песни, так и музыки народов Востока (в опере «Князь Игорь», симфонической картине «В Средней Азии» и других произведениях).

Рецепция 
Когда советский искусствовед Владимир Блок писал об эпичности Симфонии ми-бемоль мажор Петра Ильича Чайковского, то он возводил её истоки к творчеству Александра Бородина и указывал, что первые темы этой симфонии появились в записной книжке Чайковского как раз тогда, когда он готовился в качестве дирижёра познакомить зарубежную аудиторию с Первой симфонией Бородина и сама эта симфония написана именно в ми-бемоль мажоре, как и произведение самого Чайковского.

Традиции музыки Бородина восприняли советские композиторы С. С. Прокофьев, Ю. А. Шапорин, Р. М. Глиэр, Г. В. Свиридов, А. И. Хачатурян и др.

Музыка Бородина легла в основу американского мюзикла на ориентальную тему «Кисмет» (1953); особенно популярной стала песня «Stranger in Paradise», представляющая собой обработку хора Бородина «Улетай на крыльях ветра» (с 1954 года песню с успехом исполнял Тони Беннетт). Позднейшая обработка того же хора (1997) принадлежит афроамериканскому рэперу Warren G.

Адреса 
 1850—1856 — доходный дом, Санкт-Петербург, Бочарная улица, 49;
 1880 — с 22 июня по 19 сентября проживал в усадьбе Соколово (ныне — Заволжский район Ивановской области), ().

Память 
 Государственный квартет имени А. П. Бородина

 Симфонический оркестр Центрального Дома Ученых РАН им. А. П. Бородина, Москва
 Санаторий имени А. П. Бородина в Солигаличе Костромской области
 Актовый зал имени А. П. Бородина в РХТУ им. Д. И. Менделеева
 Детская музыкальная школа имени А. П. Бородина в Санкт-Петербурге.
 Детская музыкальная школа имени А. П. Бородина № 89 в Москве.
 Детская музыкальная школа имени А. П. Бородина № 17 в Смоленске
 Детская музыкальная школа № 2 им. А. П. Бородина в г. Дзержинск, Нижегородской области
 Владимирский областной музыкальный колледж имени А. П. Бородина
 Самолёт Airbus A319 (номер VP-BDM) авиакомпании Аэрофлот
 Музей Александра Порфирьевича Бородина, село Давыдово Владимирской области
 Пароход «Композитор Бородин».
 Памятная монета Центрального банка Российской Федерации номиналом 1 рубль, выпущенная к 160-летию композитора в 1993 году.

Музыкальные сочинения

Оперы 
 Князь Игорь (закончена и отредактирована Н. А Римским-Корсаковым и А. К. Глазуновым, 1869—1887)
 Млада (IV действие, 1872)

Для оркестра 
Примечание. В скобках указаны даты окончания работы (а не даты первой публикации)
 Симфония № 1 Es-dur (1865)
 Симфония № 2 «Богатырская» h-moll (1873)
 В Средней Азии. Симфоническая картина (1880)

Для камерного инструментального ансамбля 
 Трио на тему русской песни «Чем тебя я огорчила» для двух скрипок и виолончели (g-moll, 1854—1855)
 Струнное трио (Большое, G-dur, до 1862)
 Фортепианное трио (D-dur, до 1862)
 Струнный квинтет (f-moll, до 1862)
 Соната для виолончели и фортепиано (h-moll, 1860—1861)
 Секстет (d-moll) для 2 скрипок, 2 альтов и 2 виолончелей (1860—1861)
 Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано (c-moll, 1862)
 Струнный квартет № 1 (A-dur, 1879)
 Струнный квартет № 2 для двух скрипок, альта и виолончели (D-dur, 1881)
 Серенада в испанском роде из квартета B-la-f (коллективное сочинение, 1886)

Для фортепиано

в две руки 
 Патетическое адажио (As-dur, 1849)
 Маленькая сюита (1885)
 Скерцо (As-dur, 1885)

в три руки 
 Полька, Мазурка, Похоронный марш и Реквием из Парафраз на неизменяемую тему (коллективное сочинение Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, Ц. А. Кюи, А. К. Лядова; 1878)

в четыре руки 
 Полька «Helene» (d-moll, 1843)
 Скерцо (E-dur, 1861)
 Тарантелла (D-dur, 1862)

Романсы и песни для голоса и фортепиано 
 Разлюбила красна девица (слова неизвестного автора, 1850-е годы), для голоса в сопровождении виолончели и фортепиано
 Слушайте, подруженьки, песенку мою (слова неизвестного автора,1850-е годы), для голоса в сопровождении виолончели и фортепиано
 Что ты рано, зоренька (запись русской народной песни,1850-е годы)
 Красавица-рыбачка (слова Г. Гейне; 1854—1855), для голоса в сопровождении виолончели и фортепиано
 Отравой полны мои песни (Г. Гейне, перевод Л. А. Мея; 1868)
 Из слез моих (Г. Гейне, перевод Л. А. Мея; 1871)
 У людей-то в дому (Н. А. Некрасов; 1881), в сопровождении оркестра или фортепиано
 Для берегов отчизны дальной (А. С. Пушкин; 1881)
 Спесь (слова А. К. Толстой; 1884—1885)
 Чудный сад (Septain; слова бельгийского поэта С. С.;1885), для голоса и фортепиано
 Морская царевна (А. Бородин; 1868)
 Спящая княжна (А. Бородин; 1867), для голоса с фортепииано. Оркестровка Н. А. Римского-Корсакова
 Фальшивая нота. Романс (А. Бородин; 1868)
 Песня тёмного леса (А. Бородин; 1868)
 Море. Баллада для тенора и фортепиано (А. Бородин; 1870). Оркестровка Н. А. Римского-Корскова
 Арабская мелодия (А. Бородин; 1881)

Для вокального ансамбля 
 Серенада четырёх кавалеров одной даме = Serenade de quatre galants a une dame (А. Бородин; 1868—1872), партитура, для мужского вокального квартета без сопровождения

Неоконченные и утраченные сочинения 
 Царская невеста (1867—1868, наброски, утрачено)
 Богатыри (1868)
 Струнное трио

В кинематографе 
 1950 — «Мусоргский»
 1969 — «На пороге». Режиссёр: Николай Хробко

Примечания

Литература 
 Стасов В. В. Александр Порфирьевич Бородин. — , 1887.
 Александр Порфирьевич Бородин: его жизнь, переписка и музыкальные статьи / [В. В. Стасов]. — : Суворин, 1889. — XIII, 332 с.
 А. П. Бородин в воспоминаниях современников / Сост., текстол. ред., вступ. ст. и коммент. А. Зориной. — : Музыка, 1985. — 288 с.: ил., портр., нот.
 А. П. Бородин: к столетию со дня рождения / Ю. А. Кремлев; [отв. ред. А. В. Оссовский]. — : Ленинградская филармония, 1934. — 87, [1] с., портр.

 Булычёва А. В. Князь Игорь Бородина и Римского-Корсакова // Opera musicologica. — 2010, № 4. — С. 70—99.
 Булычёва А. В. Тайные игры: хождение по кругам // Искусство музыки: теория и история (журнал Государственного института искусствознания). — 2014. — № 10—11. — С. 1—35.
 Булычёва А. В. Могут ли «попевки» быть «бородинскими»? // Научный вестник Московской консерватории, 2015, № 1. — С. 147—155.
 Булычёва А. В., Грибанова А. Второй струнный квартет А. П. Бородина по рукописным источникам: новые сведения и новые проблемы // Научный вестник Московской консерватории. — 2016, № 3.
 Булычёва А. В. Бородин. — : Молодая гвардия, 2017. — (серия «Жизнь замечательных людей»)
 Дианин С. А. Бородин: жизнеописание, материалы и документы / ред.: И. Ф. Бэлза, В. А. Киселев. — : Музгиз, 1955. — 378 с.
 Добровенский Р. Алхимик, или Жизнь композитора Александра Бородина. — Диптих / Рига: Лиесма, 1984. — 489 с., ил.
 
 Ильин М., Сегал Е. Александр Порфирьевич Бородин. — : Молодая гвардия, 1953. — (серия «Жизнь замечательных людей»).
 2-е изд.: : Молодая гвардия, 1957.
 3-е изд.: : Правда, 1989.
 Письма А. П. Бородина. Полное собрание, критически сверенное с подлинными текстами. С предисловием и примечаниями С. А. Дианина. — Вып. 1—4. — —, 1927—1950:
 Вып. 1 (1857—1871). — : Гос. издательство, Музыкальный сектор, 1927—1928. — 420 с.
 Вып. 2 (1872—1877). — : Музгиз, 1936. — 316 с.
 Вып. 3 (1878—1882). — —: Музгиз, 1949.
 Вып. 4 (1883—1887). — —: Музгиз, 1950. — 480 с.
 Сохор А. Н. Александр Порфирьевич Бородин. Жизнь, деятельность, музыкальное творчество. — : Музыка, 1965. — 822 с.: портр. — (Классики мировой музыкальной культуры).
 
 Хубов Г. А. П. Бородин. — , 1933.

 Alexander Borodin. Sein Leben, seine Musik, seine Schriften. / Hrsg.: E. Kuhn. — : Verlag Ernst Kuhn, 1992. — ISBN 3-928864-03-3
 Vijvers Willem G. Alexander Borodin; Composer, Scientist, Educator (= Александр Бородин; композитор, учёный, преподаватель). — : The American Book Center, 2013. — ISBN 978-90-812269-0-5.
 История русской музыки. В 10 т. Т. 6. — М.: Музыка, 1989. — 382 с.

Ссылки 
 Список научных публикаций А. П. Бородина по химии

 Любительский веб-сайт о Бородине

 
 

 Рецензия М. Рахмановой на книгу А. Булычёвой «Бородин» (2017)
 Кудряшова С. Б. О любви и музыке (очерк о Е. С. Бородиной)

Выпускники Первой Санкт-Петербургской гимназии
Оперные композиторы Российской империи
Русское физико-химическое общество
Внебрачное потомство аристократов Российской империи
Преподаватели Петербургских высших женских медицинских курсов
Лауреаты премии «Тони»
Умершие от разрыва сердца
Похороненные на Тихвинском кладбище
Доктора медицины
Оперные композиторы России
Россия